

Geografia

Francia 
 Le Port – comune nel dipartimento dell'Ariège (Occitania)
 Le Port – comune del dipartimento di Riunione (Riunione)
 Port – comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)

Svizzera 
 Port – comune nella regione del Seeland (Canton Berna)

Informatica 
 port – rendere un programma eseguibile su una piattaforma differente da quella considerata in fase di progettazione

Media 
 TV.PORT – circuito televisivo italiano

Medicina

 Port – catetere venoso centrale impiantabile sotto pelle

Persone 
 Whitney Port (1985) – personaggio televisivo, stilista e modella statunitense